Ardit Hila – calciatore albanese
 Elena Hila – pesista rumena